Die Parlamentswahl in Israel 1959 fand am 3. November 1959 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der vierten Knesset.

Ergebnis

Regierung 
Im Nachgang der Wahl formten die Parteien Mapai, Mafdal, Achdut haAwoda, Mapam und die drei abrabisch-israelischen Parteien Hakla'ut Ufituah, Shituf Ve’Ahvah und Kidma Ufituah eine Regierung. David Ben-Gurion wurde zum siebten Mal israelischer Ministerpräsident.

 Kabinett David Ben-Gurion VII

Siehe auch 

 Liste der Mitglieder der 4. Knesset

Quellen 

 Fourth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1959